Uncut může být:

 Uncut (časopis) – britský hudební časopis
 Uncut (skupina) – kanadská rocková skupina
 UK Uncut – britská protestní skupina
 US Uncut – americká protestní skupina
 Uncut (film) – kanadský film z roku 1997